Anthony Carrigan – attore statunitense
 Sara Carrigan – ex ciclista su strada e pistard australiana
 Thomas Carrigan – attore statunitense
 Timothy Carrigan Glass – ex schermidore statunitense